Billroth ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Albert Theodor Billroth, siehe Theodor Billroth
 Gustav Billroth (1808–1836), deutscher evangelischer Theologe und Philosoph
 Johann Christian Billroth (1769–1846), Jurist und Bürgermeister
 Theodor Billroth (1829–1894), deutscher Pathologischer Anatom und Chirurg

Siehe auch:
 Magenresektion (Billroth I und Billroth II)